Dreiländereck (en allemand : « tripoint ») peut faire référence aux lieux suivants :
 Dreiländereck Bergbahnen, station de ski autrichienne située à la frontière de l'Autriche, l'Italie et la Slovénie.
 Dreiländereck, monument de Bâle symbolisant l'intersection des frontières de l'Allemagne, la France et la Suisse.